Saint-Astier puede referirse a: 

 Saint-Astier, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Astier, comuna francesa situada en Lot y Garona.